Фу́рман — візник, машталір.

Прізвище 

Фу́рман (,  — «візник») — прізвище. Відомі носії:

 Фурман Анатолій Васильович — український психолог, педагог, методолог, професор, академік АН ВШ України.
 Фурман Андрій Васильович — полковник УДО України, лицар ордена Данила Галицького.
 Фурман Андрій Федорович — декабрист, капітан Чернігівського піхотного полку, командир 6 мушкетерської роти.
 Фурман Борис Єгорович — петербурзький архітектор епохи модерн.
 Фурман Василь Миколайович — український економіст, доктор економічних наук.
 Фурман Гелена — друга дружина фламандського живописця Пітера Пауля Рубенса.
 Фурман Джейсон — американський економіст.
 Фурман Дін — південноафриканський футболіст.
 Фурман Дмитро Юхимович — російський філософ, історик, соціолог і політолог.
 Фурман Ізабель — американська кіноакторка.
 Фурман Ілля Олександрович — доктор технічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, відмінник освіти України.
 Фурманн Карой — угорський футболіст, півзахисник.
 Фурман Микола Корнійович — діяч УРСР.
 Фурман Олег Анатолійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Фурман Олександр Валентинович (1986—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Фурман Олександр Вікторович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Фурман Олексій Юрійович — український політик, голова Вінницької обласної організації ВО «Свобода», з 11 березня 2014 — народний депутат України 7-го скликання.
 Фурман Петро Романович — російський журналіст і письменник.
 Фурман Роман Ілліч — радянський і український кінодраматург.
 Фурман Семен Абрамович — радянський шаховий тренер, гросмейстер, шаховий теоретик.
 Фурман Семен Олександрович — російський актор.

Вигадані персонажі
 Фурман — персонаж «Файної Юкрайни», афроукраїнець, напівмозамбікець-напів'єврей, випускник Тернопільської медакадемії.

Примітки 

Німецькі прізвища
Єврейські прізвища